Дже́фферсон де Оливе́йра Галва́н или просто Дже́фферсон (2 января 1983, Сан-Висенти) — бразильский футболист, вратарь, известный по выступлениям за «Ботафого» и сборную Бразилии. Занимает третье место по количеству матчей за клуб «Ботафого».

Карьера 
Джефферсон — воспитанник клуба «Крузейро». С 2003 года 2 сезона играл в аренде в «Ботафого». В том же году Джефферсон выиграл Молодёжный чемпионат мира, который проходил в ОАЭ. В 2005 году перешёл в турецкий «Трабзонспор». В 2008 году Джефферсон перешёл в «Коньяспор». Отыграв там 1 сезон, Джефферсон вернулся в Бразилию в клуб «Ботафого», в котором играет по сей день. За новый клуб дебютировал 13 сентября 2009 года в матче против «Флуминенсе». Матч закончился со счетом 0-0. 13 мая 2016 года в матче кубка Бразилии против «Жуазейренсе» вратарь получил тяжёлую травму: частичный разрыв сухожилия трицепса, из-за чего пропустил весь сезон чемпионата Бразилии.

Объявил о завершении карьеры после матча 37 тура чемпионата Бразилии 2018 года против «Параны», в котором «Ботафого» одержал победу со счётом 2:1. Причиной относительно раннего для вратаря завершения карьеры стали многочисленные травмы, преследовавшие Джефферсона в последние годы.

Сборная 
19 мая 2011 года тренер сборной Бразилии Мано Менезес объявил список игроков, которые примут участие в товарищеских матчах 4 и 8 июня, в него попал Джефферсон. Позже Джефферсон попал в окончательный список игроков, заявленных на Кубок Америки 2011. Джефферсон принял участие в Кубке Америки в качестве запасного вратаря. Дебютировал в составе Селесао 14 сентября 2011 года в игре за Кубок Рока в Кордове против сборной Аргентины. Матч закончился со счётом 0:0. В 2014 году Джефферсон был вызван в состав сборной Бразилии на домашний чемпионат мира, но в матчах не участвовал. В 2015 году Джефферсон был основным вратарём сборной на Кубке Америки, сыграл во всех четырёх матчах против Перу, Колумбии, Венесуэлы и Парагвая, пропустив в них 4 мяча.

Титулы и достижения 
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (3): 2010, 2013, 2018
  Чемпион штата Минас-Жерайс (1): 2002
  Обладатель Кубка Сул-Минас (2): 2001, 2002
  Чемпион Серии B Бразилии (1): 2015
 Чемпион мира среди молодёжных команд (1): 2003
 Победитель Кубка конфедераций (1): 2013
 Лучший вратарь чемпионата Бразилии (Globo и КБФ) (2): 2011, 2014

Примечания

Ссылки 
 CBF 
 zerozerofootball.com
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Трабзонспор»